TFL – codice ICAO della compagnia aerea TUI Airlines Nederland
 TfL – società di trasporti londinese